Der Begriff Face off bezeichnet:
 im Englischen den Anstoß beim Eishockey, Inlinehockey, Inline-Skaterhockey und anderen verwandten Sportarten, siehe Bully (Sport)
 Face-Off (Arcade-Spiel), Arcade-Spiel von Namco (1988)
 Face Off (Spielkonsole), stationäre Spielkonsole von Executive Games Inc.

Film und Fernsehen:
 Face-Off (1971), kanadischer Spielfilm von George McCowan (1971)
 Face/Off, deutscher Titel Im Körper des Feindes, US-amerikanischer Actionfilm von John Woo (1997)
 Face Off (Fernsehshow), Reality-Show des Senders Syfy (2011–2018)